Орсино — название населённых пунктов в России:

 Орсино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Орсино — деревня в Ржевском районе Тверской области.